Il singolare  del Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Ivo Karlović era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

James Blake ha battuto in finale Miša Zverev 6–1, 1–6, 6–4.

Teste di serie

 Benjamin Becker (primo turno)
 James Blake (Campione)
 Ryan Sweeting (ritiro a causa di intossicazione alimentare)
 Wayne Odesnik (primo turno)

  Matteo Viola (quarti di finale)
  Peter Polansky (Primo turno, ritiro a causa di un infortunio alla spalla)
  Tim Smyczek (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2012